Tazi (en arabe : التازي) est un patronyme marocain de l'une des grandes familles au Maroc souvent originaire de  Fes.

 Abdelhadi Tazi (1921-), historien marocain, ancien ministre ;
 Abdelhak Tazi, homme politique marocain ;
 Alami Tazi (1930-2011), homme politique marocain ;
 Kenza Tazi (1996-), skieuse alpine marocaine ;
 Mohamed Abderrahman Tazi (né en 1942), réalisateur et scénariste marocain ;
 Youssef Tazi, homme politique marocain, fils d'Abdelhak Tazi

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme marocain